Я́ков Гео́ргиевич Влади́миров (, Москва) — советский и российский , председатель комиссии по шахматной композиции Российской шахматной федерации, заслуженный мастер спорта России, доцент Московского авиационного института.

Активный пропагандист шахматной композиции. Автор более 50 научных работ, в том числе более 10 монографий, более 10 учебников и 12 брошюр («Как решать задачи и этюды», «Творцы шахматной красоты», «1000 приключений на шахматной доске», «1000 шахматных загадок», «1000 шедевров шахматной композиции», «1000 шахматных этюдов», «1000 шахматных задач» и т. д.).
Первая задача опубликована 26 мая 1955 года.

Рейтинг в «Альбомах ФИДЕ» (до 2000 г.) — 185,50.

В шахматной композиции есть тема, носящая его имя.

Звания и награды 
Международный гроссмейстер (1988). Трёхкратный чемпион мира по шахматной композиции в личном зачёте; восьмикратный чемпион мира в составе команд СССР и России; семикратный чемпион СССР и трёхкратный чемпион России по шахматной композиции. Награждён медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы».

Задачи 

Решение:

1.Kpb1! угроза 2.Лb4+ Kpc5 3.Лb5+ Kpc4 4.Лc5#
1…Кd7 2.Лc3+! (A) dc 3.Кe3+ (B) fe 4.d3# (C)
1…Лe5 2.Кe3+! (B) fe 3.d3+ (C) ed 4.Лc3# (A)
1…Ke6 2.d3+! (C) ed 3.Лc3+ (A) dc 4.Кe3# (B)
Циклическое чередование вторых-третьих-четвёртых ходов белых в механизме чёрной третьсвязки (см. «Связка»).
(Дополнительный вариант: 1…Лd5 2.Ca6+ Лb5 3.Л:b5 ~ 4.Лс5#)

Примечания

Литература 
 Мацукевич А. Гроссмейстер композиции. // «64 — Шахматное обозрение». — 1985. — № 15. — С. 23.

Ссылки 
 С юбилеем, Яков Георгиевич!
 

Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»